Michał Szewczyk (aktor)
 Michał Szewczyk (piłkarz)